Ни́вы — топоним:
 Нивы — топоним в Белоруссии:
 Нивы — деревня, Белоозерский сельсовет Берёзовского района Брестской области;
 Нивы — деревня, Солонский сельсовет Жлобинского района Гомельской области;
 Нивы — деревня, Шашковский сельсовет Столбцовского района Минской области;
 Нивы — топоним в России:
 Нивы — деревня в Волховском районе Ленинградской области;
 Нивы — деревня в Пестовском районе Новгородской области;
 Нивы — деревня в Псковской области:
 Нивы — в Великолукском районе, Пореченская волость;
 Нивы — в Дедовичском районе, Дубишенская волость;
 Нивы — в Куньинском районе, Назимовская волость;
 Нивы — деревня в Смоленской области:
 Нивы — в Велижском районе;
 Нивы — в Демидовском районе.
 Нивы — деревня в Молоковском районе Тверской области
 Нивы — топоним на Украине:
 Нивы — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 Нивы — село во Львовском районе Львовской области Украины.